Zywiec steht für:
 Żywiec (deutsch Saybusch), Stadt in der Woiwodschaft Schlesien in Polen
 Żywiec (Bier), Biermarke aus Żywiec
 David Albin Zywiec Sidor (1947–2020), US-amerikanischer Geistlicher

Siehe auch:
 Zywietz